Ad·ver·sary – gruppo musicale canadese
 Avversario (Adversary) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Avversario (Adversary) – personaggio della serie a fumetti Fables

Pagine correlate 
 The Adversary